Bamberg
Bamberg (distrito)
Bamberg (Carolina do Sul)
Condado de Bamberg
Neu-Bamberg
324 Bamberga

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de astronomia